Bono ist der Name mehrerer:

Personen:
 Bono (* 1960), Künstlername des irischen Sängers Paul Hewson
 Bono (Fußballspieler) (Yassine Bounou; * 1991), marokkanischer Fußballtorhüter 
 Alain Bono (* 1983), kamerunischer Fußballspieler
 Alex Bono (* 1994), US-amerikanischer Fußballspieler
 Chaz Bono (gebürtig: Chastity Sun Bono, * 1969), amerikanischer Schauspieler
 Edward de Bono (1933–2021), britischer Psychologe und Schriftsteller
 Emilio De Bono (1866–1944), italienischer Politiker und General
 Guy Bono (* 1953), französischer Politiker
 José Bono Martínez (* 1950), spanischer Politiker
 Laura Bono (* 1979), italienische Musikerin und Komponistin
 Maria Laura Bono (* 1967), österreichische Sozialwissenschaftlerin
 Mary Bono Mack (* 1961), US-amerikanische Politikerin
 Matteo Bono (* 1983), italienischer Radrennfahrer
 Michele Giambono (gebürtig: Michele Giovanni Boni, auch Michele di Taddeo Bono genannt; * etwa 1400, † 1462), venezianischer Maler
 Nicolás Bono (* 1997), argentinischer Handballspieler
 Oliver Bono (* 1966), Schweizer Fernsehmoderator
 Philippe Bono (1909–1986), französischer Radrennfahrer
 Sibylle Burger-Bono (* 1964), Schweizer Politikerin (FDP)
 Sonny Bono (1935–1998), amerikanischer Sänger, Schauspieler und Politiker

Geographischer Objekte:

in Frankreich:
 Bono (Morbihan), Gemeinde in der Bretagne
 Bono (Ästuar), Ästuar des Flusses Sal (Auray) in der Bretagne

in Osttimor:
 Bono, siehe Usitasae
 Bono, siehe Fatubessi (Hatulia)

auf Sardinien, Italien:
 Bono (Sardinien)

in den Vereinigten Staaten:
 Bono (Craighead County, Arkansas)
 Bono Creek, Fließgewässer im Bayfield County, Wisconsin
 Bono (Faulkner County, Arkansas)
 Bono (Lawrence County, Indiana)
 Bono (Vermillion County, Indiana)
 Bono (Ohio), im Lucas County
 Bono (Texas), im Johnson County

Sonstiges:
 Bono (Volk), eine Ethnie im heutigen Ghana
 Königreich Bono, ein historischer Staat in Westafrika

Siehe auch:
 Debono
 Bonno
 Bonneau
 Denkhüte von De Bono (), von Edward de Bono 1986 vorgestellte Kreativitätstechnik